De 25 dyreste danske fodboldspillere ses i denne tabel, der viser de 25 dyreste transfers for danske fodboldspillere.

Både Jannik Vestergaard, Christian Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg, Martin Braithwaite, Simon Kjær og Martin Laursen optræder hver 2 gange på listen.

Tallene er hentet fra Transfermarkt.com

Kilder og henvisninger 

Fodboldspillere fra Danmark
Lister over sportsudøvere